Isops perarmata är en svampdjursart som först beskrevs av James Scott Bowerbank 1873.  Isops perarmata ingår i släktet Isops och familjen Geodiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Horn- och kiselsvampar
perarmata